Les villes d'Égypte sont essentiellement situées le long du Nil. Il y en a plus de quarante dont la population dépassent .

Villes d'Égypte de plus de  par population actuelle 

! Rang 
!colspan="2" | Nom
!colspan="4" | Recensement
|- style="background-color:#CCCCAA;"
! !! Arabe !! Translittération française
! 1986
! 1996
! 2006
! Estim. 2008
|-
| align="right" | 1 ||  align="right" |  || Le Caire || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 2 || align="right" |  || Alexandrie || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 3 || align="right" |  || Gizeh || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 4 || align="right" |  || Shubra El-Kheima || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 	
|-
| align="right" | 5 || align="right" |  || Port-Saïd || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 6 || align="right" |  || Suez || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 7 || align="right" |  || Louxor || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 8 || align="right" |  || Mansourah || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 9 || align="right" |  || El-Mahalla el-Koubra || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 10 || align="right" |  || Tanta || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 11 || align="right" |  || Assiout || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 12 || align="right" |  || Ismaïlia || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 13 || align="right" |  || Médinet el-Fayoum || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 14 || align="right" |  || Zagazig || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 15 || align="right" |  || Assouan || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 16 || align="right" |  || Damiette || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 17 || align="right" |  || Damanhur || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 18 || align="right" |  || Al-Minya || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 19 || align="right" |  || Beni Suef || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 20 || align="right" |  || Qena || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 21 || align="right" |  || Sohag || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 22 || align="right" |  || Hurghada || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 23 || align="right" |  || Madinat Sitta Uktubar || align="right" | ... || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 24 || align="right" |  || Schibin al-Kawm || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 25 || align="right" |  || Benha || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 26 || align="right" |  || Kafr el-Cheik || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 27 || align="right" |  || El-Arich || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 28 || align="right" |  || Mallawi || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 29 || align="right" |  || Al-Aschir min Ramadan || align="right" | ... || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 30 || align="right" |  || Bilbéis || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 31 || align="right" |  || Mersa Matrouh || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 32 || align="right" |  || Edfou || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 33 || align="right" |  || Mit Ghamr || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 34 || align="right" |  || Al-Hawamidiyya || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 35 || align="right" |  || Dessouk || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 36 || align="right" |  || Kalyoub || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 37 || align="right" |  || Abu Kabir || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 38 || align="right" |  || Kafr ad-Dawwar || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 39 || align="right" |  || Dschirdscha || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|-
| align="right" | 40 || align="right" |  || Akhmîm || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  
|-
| align="right" | 41 || align="right" |  || Matarée || align="right" |  || align="right" |  || align="right" |  || align="right" | 
|}

Annexes

Sources

Liens externes 
  Agence Centrale des Statistiques
 Geopolis - MENApolis (données démographiques et spatiales - géo visualisation en ligne)
  City Population

Index égyptologique
Egypte
Liste en rapport avec l'Égypte